Galle může znamenat:

 Galle – město na Srí Lance
 Galle (kráter na Měsíci) – impaktní kráter na Měsíci
 Galle (kráter na Marsu) – kráter na Marsu
 Galle (planetka) – planetka 2097 v hlavním pásu planetek

příjmení osob
 Johann Gottfried Galle (1812–1910) – německý astronom